Холи Спрингс има више значења:
 Холи Спрингс (Џорџија)
 Холи Спрингс (Мисисипи)
 Холи Спрингс (Северна Каролина)